Шамиль Ахмедов:
 Ахмедов, Шамиль Алиевич (род. 1980) — российский тайбоксёр.
 Ахмедов, Шамиль Нуцалханович (род. 1990) — российский и турецкий борец вольного стиля.